Ferrero může znamenat:
 Ferrero – italský výrobce značkové čokolády a cukrovinek
 Ferrero Rocher – italské čokoládové pralinky, zmrzlina a čokoláda

příjmení
 Bruno Ferrero (* 1946) – italský římskokatolický kněz, salesián a spisovatel
 Guglielmo Ferrero (1871–1942) – italský historik, novinář a romanopisec
 Juan Carlos Ferrero (* 1980) – španělský tenista
 Martin Ferrero (* 1947) – americký divadelní a filmový herec
 Michele Ferrero (1925–2015) – italský podnikatel